Усвяты — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Букровская волость».

Расположена на северо-востоке района, на правом берегу реки Кунья, в 48 км к северо-востоку от центра города Великие Луки и в 8 км к востоку от волостного центра Букрово-2.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 2 человека.

Известные жители и уроженцы 
 Курилёнок, Нина Николаевна (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района